Assedio di Montevideo (1811): primo assedio degli indipendentisti, protrattosi dal 1º giugno al 21 ottobre 1811. La città era governata dal viceré spagnolo Francisco Javier de Elío. È conosciuto anche come "Primo assedio di Montevideo".
Assedio di Montevideo (1812-1814): secondo assedio degli indipendentisti, protrattosi dal 20 ottobre 1812 al 20 giugno 1814. La città era retta dal governatore spagnolo Gaspar de Vigodet. È conosciuto anche come "Secondo assedio di Montevideo".
Assedio di Montevideo (1843-1851): assedio dei blancos contro il governo colorado, protrattosi dal febbraio 1843 all'ottobre 1851. Vide la partecipazione della Legione Italiana guidata da Giuseppe Garibaldi. È conosciuto anche come "Assedio grande di Montevideo"